Tapanuli Utara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 319.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tapanuli Utara ist die Stadt Tarutung.

Geographie 
Tapanuli Utara liegt im Zentrum der Provinz Sumatra Utara im Binnenland. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Humbang Hasundutan, Toba Samosir und Labuhanbatu Utara, zudem noch an den Tobasee.  Im Osten und Süden grenzt es an Tapanuli Selatan und im Süden und Westen an Tapanuli Tengah. Administrativ unterteilt sich Tapanuli Utara in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 252 Dörfern, davon 214 Desa und 11 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Tapanuli Utara 319.110 Menschen, 160.212 Frauen und 158.898 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 84 Personen pro Quadratkilometer. Circa 90 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 5 Prozent Muslime und 5 Prozent Katholiken.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)